Аспарагіні́л-тРНК-синта́за () — білок, який кодується геном NARS, розташованим у людей на короткому плечі 18-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 548 амінокислот, а молекулярна маса — 62 943.

Цей білок за функціями належить до лігаз, аміноацил-тРНК-синтетаз.
Задіяний у такому біологічному процесі як біосинтез білка.
Білок має сайт для зв'язування з АТФ, нуклеотидами.
Локалізований у цитоплазмі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 18

Аміноацил-тРНК-синтази